Ornithischia er en uddød gruppe af primært planteædende dinosaurer, der var karakteriseret af et bækkenparti, der minder om fuglenes. Navnet Ornithischia ('med fuglebækken') afspejler denne lighed, idet det er afledt af de oldgræske ord  (), der betyder "fra en fugl" og  (), flertal , der betyder "hofteled". Fugle er dog kun fjernt i familie med denne gruppe, da fugle er theropoder.

Velkendte ornithischier omfattes af grupperne ceratopsier (fx Triceratops), Thyreophora (fx Stegosaurus og Ankylosaurus), pachycephalosaurer og ornithopoder. Der er stærk evidens for, at visse grupper af ornithischier levede i flok, ofte opdelt efter alder, hvor unge individer dannede egne flokke, adskilt fra de voksne. Nogle var i det mindste delvist dækket af hår- eller fjerlignende pels, og der er meget debat om det kan have været primitive fjer hos Tianyulong, Psittacosaurus og Kulindadromeus.

Klassificering 
Ornithischia bliver defineret som alle dinosaurer, der er tættere beslægtet med Triceratops horridus Marsh, 1889 end med både Passer domesticus (Linnaeus, 1758) og Saltasaurus loricatus Bonaparte & Powell, 1980. Som det ses af kladogrammerne nedenfor består gruppen Genasauria af Thyreophora og Neornithischia. Thyreophora omfatter Stegosauria (som den pansrede Stegosaurus) og Ankylosauria (som Ankylosaurus). Neornithischia omfatter flere basale taksa: Marginocephalia (Ceratopsia og Pachycephalosauria) og Ornithopoda (inklusiv andenæbsøgler (hadrosaurer) som Edmontosaurus). Cerapoda er et relativt nyt koncept (Sereno, 1986).

Kladogrammet nedenfor følger en analyse fra 2009 af Zheng et al. Alle testede medlemmer af Heterodontosauridae danner en polytomi.

Kladogram efter Butler et al., 2011. Ornithopoda inkluderer Hypsilophodon, Jeholosaurus og andre.

Referencer

Eksterne henvisninger 

Dinosaurer